Сабит Рахман (, наст. Сабит Керим оглы Махмудов ; 26 марта 1910 года, Нуха (Шеки) — 23 сентября 1970 года, Баку) — азербайджанский советский писатель, драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943).

Один из зачинателей азербайджанской советской комедии.

Биография 
В 1932 году окончил педагогический институт в Баку.

Член КПСС с 1943 года.

Печатался с конца 1920-х годов в журнале «Молла Насреддин».

Семья 
Сын — Эмин Сабитоглу стал композитором, Народным артистом Азербайджана.

Награды 
 Два ордена Трудового Красного Знамени (09.06.1959 и 26.03.1970)
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (17.06.1943)

Память 
В городе Шеки установлен памятник в его честь перед театром, названным в его честь.

Произведения 

Автор комедий: «Свадьба», «Счастливцы», «Добро пожаловать», «Невеста», «Ложь», «Хиджран», а также повести «Последняя трагедия» и романа «Великие дни».

Фильмография 
 1960 год — Кёроглы.

Примечания

Ссылки 
 
 Данные на сайте «Кинопоиск»

Выпускники Азербайджанского педагогического университета
Члены КПСС
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку